Suzuki Vitara kan henvise til flere forskellige bilmodeller fra Suzuki:
 Suzuki Vitara (1988) − en offroader produceret mellem 1988 og 1998
 Suzuki Vitara (2015) − en kompakt SUV produceret siden 2015
 Suzuki Vitara X-90 − en SUV produceret mellem 1996 og 1997
 Suzuki Grand Vitara − en SUV produceret mellem 1998 og 2015